Jiříkov bezeichnet in Tschechien

 Jiříkov (Georgswalde), Stadt im Okres Děčín 
 Jiříkov u Rýmařova (Girsig), Gemeinde im Okres Bruntál
 Jiříkov (Georgendorf), Ortsteil von Dolní Újezd u Litomyšle, Okres Svitavy
 Jiříkov (Kámen) (Jirzikow), Ortsteil von Kámen, Okres Havlíčkův Brod